Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 540 dans le monde.

 RS-540 au Brésil
 Route 540 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 540 en France